Aleksandr Litwinienko (1962-2006), rosyjski funkcjonariusz służb specjalnych
 Aleksiej Litwinienko (1980-), kazachski hokeista
 Irina Litwinienko-Ektowa (1987-), kazachska lekkoatletka
 Iwan Litwinienko (1904-), radziecki generał major
 Maria Ciemerych-Litwinienko (1967-), polska biolożka

 Zobacz też 
 Łytwynenko